Caripe peut désigner :

Toponymes

Caripe : l'une des treize municipalités de l'État de Monagas ;
 Caripe : chef-lieu de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Capitale Caripe : l'une des six divisions territoriales de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Vallée de Caripe : une vallée située dans la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme